Аомори може да се отнася за:

 Аомори – префектура в Япония
 Аомори – град в Япония